Zosima – forma femminile del nome Zosimo
Zosima – genere di piante della famiglia delle Apiaceae
Zosima di Palestina – monaco del V e VI secolo venerato come santo dalla Chiesa ortodossa e dalle Chiese di rito orientale